Riot est un mot anglais signifiant « émeute ». Le mot désigne notamment :

Bande dessinée 
 Riot, manga de Satoshi Shiki ;
 Riot, personnage fictif et super-vilain dans les comics de Spider-Man.

Cinéma et télévision 
 Riot, titre original de La Mutinerie, film américain réalisé par Buzz Kulik en 1969 ;
 Riot, film américain réalisé par Joseph Merhi en 1997 ;
 Riot, titre original de Émeutes à Los Angeles, téléfilm américain réalisé par Richard Di Lello, David C. Johnson, Alex Munoz et Galen Yuen en 1997.

Informatique 
 RIOT, système d'exploitation pour l'Internet des objets ;
 Riot, (renommé Element), client de messagerie du protocole Matrix.

Musique 
 Riot, groupe de hard rock américain ayant changé son nom en Riot V ;
 Riot!, album du groupe Paramore sorti en 2007 ;
 Riot, single du groupe The Casualties ;
 Riot, chanson du groupe Three Days Grace ;
 Riot!!!, chanson du groupe One Ok Rock.

Patronyme 
 Cédric Riot (né en 1976) : universitaire et juriste français ; 
 Daniel Riot (1946-2009) : journaliste français.

Voir aussi 
 Riot Games, éditeur de jeux vidéo 
 Riot grrrl, mouvement musical punk rock

Homonymie de titre